|}

Die Bahnstrecke Madrid–Hendaye ist eine ab 1860 abschnittsweise eröffnete breitspurige Bahnstrecke in Nordspanien, die von der Hauptstadt Madrid über Valladolid, Vitoria-Gasteiz, San Sebastián und Irún nach Hendaye in Frankreich führt.

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Spanien